Faridpur może dotyczyć: 
 Faridpur – miasto w środkowym Bangladeszu, w prowincji Dhaka
 Faridpur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh